Александр Кондратьевич Зинин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1929 году. Член КПСС с 1958 года.

Образование высшее (окончил Белорусский государственный университет имени В. И. Ленина)

С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

 В 1950—1963 гг. — литсотрудник, стилевой редактор, заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель редактора, редактор республиканской газеты «Знамя юности».
 В 1963—1989 гг. — заместитель редактора, главный редактор газеты «Советская Белоруссия».

Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 8-11-го созывов.

Умер в Минске в 1994 году.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции (23.07.1987)
 Орден Трудового Красного Знамени (09.09.1971)

Ссылки 
 Стиль Александра Зинина

Примечания 

Главные редакторы СССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 11-го созыва